John Hamilton, (1887–1958) amerikai színész
John Hamilton, (1899–1934) az Amerikai Egyesült Államokban tevékenykedő kanadai bűnöző